Ånglegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ånglegöl (Gårdveda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (18,3 ha)
Ånglegöl (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (2,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn